Виктор Гофман:
 Гофман, Виктор Викторович (1884—1911) — русский поэт, прозаик, критик и переводчик, журналист.
 Гофман, Виктор Генрихович  (1950—2015) — российский поэт и переводчик.